Dinu Adameșteanu (1913-2004) – archeologo rumeno naturalizzato italiano, fratello di Ion e zio di Gabriela
 Gabriela Adameșteanu (1942 – ) – scrittrice rumena, nipote dell'archeologo Dinu
 Ion Adameșteanu (1911-1976) – veterinario romeno, tra i fondatori della scuola rumena di patologia veterinaria, fratello di Dinu

 Altro

 Museo archeologico nazionale della Basilicata Dinu Adameşteanu